Aardolieraffinage
Raffinaderij van organische oliën